Maffei peut faire référence à :

Patronyme 

 Raffaello Maffei (1451-1522), humaniste, historien et théologien italien ;
 Marcantonio Maffei (1521-1583), cardinal italien ;
 Giovanni Pietro Maffei (1533-1603), écrivain jésuite italien ;
 Scipione Maffei (1675-1755), écrivain et critique d'art italien ;
 Josef Anton von Maffei (1790-1870), industriel bavarois ;
 Clara Maffei (1814-1886), femme de lettres italienne ;
 Mario Maffei (1918-2001), réalisateur, scénariste, acteur italien ;
 Paolo Maffei, (1926-2009), astronome italien, découvreur des galaxies Maffei 1 et Maffei 2.

Astronomie 
 Maffei 1, une galaxie située à proximité du Groupe local, la concentration de galaxies dont fait partie notre Voie lactée
 Maffei 2, une galaxie située à proximité de la précédente
 Le Groupe IC 342/Maffei, un groupe de galaxies dont font partie les deux galaxies suscitées

Homonymie de patronyme